Пьер Пуйяд (; 25 июля 1911 года, Серизье — 5 сентября 1979 года, Бандоль) — французский военный лётчик и политик, бригадный генерал авиации. В годы Второй мировой войны — командир авиационного полка «Нормандия — Неман». В 1966—1973 годах — голлистский депутат Национального собрания Франции.

Биография

Военная служба 
С 1931 года обучался в Особой военной школе Сен-Сир.

В 1933—1935 годах обучался в школе практических полетов Военно-воздушных сил Франции.

С 1934 года — лейтенант.

В 1935—1937 годах проходил службу в 6-й истребительной эскадре на авиационной базе в Шартре.

В 1937—1939 годах — служил в 13-й эскадре в Реймсе, где командовал эскадрильей ночных истребителей. С 1939 года — капитан.

В мае-июне 1940 года участвовал в военных действиях на территории Франции. После подписания 22 июня 1940 года соглашения о перемирии между Францией и нацистской Германией был направлен в Индокитай командиром истребительной эскадрильи. Служил в Камбодже, Аннаме, Тонкине.

2 октября 1942 года на самолете «Potez 25» бежал из Индокитая в Китай. В феврале 1943 года, через Индию, Саудовскую Аравию, Судан, Чад, Нигерию, США, добрался до Лондона, где вступил в ряды вооруженных сил «Сражающейся Франции».

С 1943 года — майор.

9 июня 1943 года с группой летчиков, набранных им для пополнения эскадрильи, прибыл в СССР, в расположение эскадрильи «Нормандия», базировавшейся на полевом аэродроме в Хатёнках.

С 9 июня — командир эскадрильи, а с 17 июля 1943 года — командир полка Нормандия — Неман. (Сменил пропавшего без вести в воздушном бою майора Жана-Луи Тюляна)

С 12 декабря 1943 года — подполковник, а с 25 декабря 1945 года — полковник.

В 1944 году покинул командование полка. Его преемником стал Луи Дельфино.

В воздушных боях на советско-германском фронте сбил 6 немецких самолетов и, возможно, ещё 2 самолета.

С марта 1945 года — командир создаваемой смешанной авиационной дивизии «Франция» (Тула). В связи с окончанием войны формирование дивизии было прекращено.

20 июня 1945 года вместе с полком «Нормандия — Неман» вернулся во Францию

В 1945—1947 годах — инспектором истребительной авиации ВВС Франции. В 1947—1950 гг. — военно-воздушный атташе при Президенте Франции Венсане Ориоле. В 1950—1953 годах — военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при Посольстве Франции в Аргентине. В 1953—1956 годах — аудитор и преподаватель в Объединённом колледже обороны НАТО.

С 1 декабря 1955 года — бригадный генерал.

В 1956 году вышел в отставку.

Имел на своем счету 4500 часов полётов, в том числе 286 часов в 178 боевых вылетах в военное время.

Политическая и общественная деятельность 
Он работал специальным советником Союза аэрокосмической промышленности Франции по отношениям с СССР и директором иностранного отдела компании Риком. С 1973 года председательствовал на встречах в рамках франко-советского сотрудничества в области авиации и космонавтики.

Избирался депутатом Национального собрания Франции:
 С 9 февраля 1966 года по 2 апреля 1967 года депутат от департамента Коррез по спискам Союза за новую Республику — Демократического союза труда (UNR-UDT)
 С 12 марта 1967 года по 30 мая 1968 года — депутат от департамента Вар по спискам Демократического союза за 5 республику (UDVe)
 С 30 июня 1968 года по 1 апреля 1973 года — депутат от департамента Вар по спискам Союза демократов в поддержку республики (UDR).

С 6 апреля 1966 года — член Комиссии Национального собрания по делам обороны и вооружённым силам, а с 6 апреля 1967 года — заместитель председателя этой комиссии. С 3 апреля 1969 года, одновременно, член Комиссии по иностранным делам.

С 1967 года занимал также пост депутата Генерального совета департамента Вар.

К 30-летию Победы был назначен президентом Республики членом официальной делегации, представлявшей Францию на церемониях в СССР.

В течение восемнадцати лет был президентом Ассоциации ветеранов полка «Нормандия — Неман». Являлся Президентом общества «Франция — СССР»

Умер 5 сентября 1979 года. По его завещанию, пепел его останков был развеян над Средиземным морем, в районе Тулона.

Награды

Награды Франции 
 Большой крест ордена Почётного легиона (21 марта 1970 года)
 Компаньон ордена Освобождения (10 декабря 1943 года)
 Военный крест 1939—1945 годов (13 отличий)
 Медаль Сопротивления с розеткой
 Медаль Воздухоплавания
Колониальные ордена Франции
 Великий офицер ордена Дракона Аннама
 Командор ордена орден Чёрной звезды Бенина

Иностранные награды 
 Орден Красного Знамени (СССР)
 Орден Александра Невского (СССР, 8.05.1965)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (СССР)
 Командор Королевского Викторианского ордена (Великобритания)
 Военный крест 1939—1945 годов (Чехословакия)
 Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1977 год)

Память 
 В Серизье есть улица Пьера Пуйяда.
 В Серизье, 25 июля 1998 года, на доме, где он родился, была открыта мемориальная доска.
 В Бандоле есть Аллея Пьера Пуйяда.
 Один из советских теплоходов Балтийского пароходства носил его имя.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте ордена Освобождения
 Биографические данные на сайте Национальной ассамблеи Франции
 биография на сайте cieldegloire.com
 Un A.E.T. à l’honneur Pierre POUYADE Autun 1924—1928
 Биография на сайте «Личности»
 Биография на сайте «Небо Витебска 1941—1944»
 Биография на сайте «Уголок неба»

Личный состав авиаполка «Нормандия — Неман»
Бригадные генералы (Франция)
Французские лётчики Второй мировой войны
Депутаты Национального собрания Франции
Погребённые в море
Люди, чей прах был развеян